Kataloniens MotoGP 2008 var den sjunde av 18 deltävlingar i Roadracing-VM 2008 och ägde rum 8 juni på Circuit de Catalunya.

MotoGP

250GP

125GP

MotoGP-tävlingar 2008
2008 i Spanien
Sport i Katalonien